La línea azul es demarcación de la frontera entre el Líbano e Israel, establecida por las Naciones Unidas el 7 de junio de 2000 para determinar si Israel se había retirado del Líbano.
 
Línea Azul también puede referirse a múltiples líneas de transporte:

América 

 Línea Azul (Metro de Chicago), Chicago, Illinois.
 Línea Azul (Metro de Cleveland), Cleveland, Ohio.
 Línea Azul (Tren Ligero de Dallas), Dallas, Texas.
 Línea Azul (Metro de Los Ángeles), Condado de Los Ángeles, California.
 Línea Azul (Metro de Atlanta) (anteriormente línea East-West), MARTA, Atlanta, Georgia.
 Línea Azul (Metro de Boston), Boston, Massachusetts.
 Línea Azul (Tranvía de San Diego), San Diego, California.
 Línea Azul (Tren Ligero de Sacramento), Sacramento, California.
 Línea Azul (Tren Ligero de San Luis), San Luis, Misuri.
 Línea Azul (Tren Ligero de Salt Lake City), Salt Lake City.
 Línea Azul (Metro de Washington), Washington, DC.
 Línea Azul-Library, Pittsburgh, Pensilvania.
 Línea Azul-South Hills Village, Pittsburgh, Pensilvania.
 Línea Dublin/Pleasanton–Daly City, Área de la Bahía de San Francisco.
 Línea H (Tren Ligero de Denver), Denver, Colorado.
 Línea Hiawatha Metro Transit, Mineápolis-St. Paul, Minnesota.
 Línea de la Octava Avenida, Ciudad de Nueva York.
 Línea Azul (Tren Ligero de Charlotte), Charlotte, North Carolina.
 Línea Market-Frankford, Filadelfia, Pensilvania.
 Línea Azul (MAX), Portland, Oregón.
 Rapid Ride, Ruta 790 de la Línea Azul, Albuquerque, Nuevo México.
 Tomorrowland Transit Authority PeopleMover, Walt Disney World, Florida.

 Línea A del Subte de Buenos Aires
 Línea C del Subte de Buenos Aires

 Línea 5 del Metro de Montreal

 Línea 2 del Metro de la Ciudad de México

 Líneas 4 y 4A del Metro de Santiago

Asia 

Línea Azul del Metro de Manila.

Línea Tōzai del Metro de Tokio.
Línea Toei Mita del Metro de Tokio.
Línea Yotsubashi del Metro de Osaka.
Línea Tsurumai del Metro Municipal de Nagoya.
Línea Azul del Metro de Yokohama.
Línea Kaigan del Metro de Kobe.
Línea Hakozaki del Metro de Fukuoka.
Línea Tōho del Metro de Sapporo.
Línea Tōzai del Metro de Sendai.

Europa 

 Línea Azul (Metro de Lisboa)

 Metro de Madrid: 
 Línea 1
 Línea 10
 Metro de Barcelona:
 Línea 5
 Línea 10